Pinehurst (Carolina do Norte)
Pinehurst (Geórgia)
Pinehurst (Idaho)
Pinehurst (Texas)

Desambiguações de topônimos